Hrvatica, osoba ženskoga spola pripadnica Hrvatstva.
 Hrvatica (Chicago), bivši hrvatski iseljenički list,
 hrvatica (pasmina kokoši) odnosno dudica, hrvatska pasmina kokoši,
 hrvatica (sorta vinove loze), autohtona hrvatska sorta vinove loze.

Vidi i:
 Hrvat (razdvojba)